Centralguvernementet var ett guvernement i Bahrain. Det fanns i den norra delen av landet.

Källor 

Indelningar i Bahrain